La Copa de la UEFA 1981-82 se disputó entre septiembre de 1981 y mayo de 1982, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 32 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 5 y el 19 de mayo de 1982, enfrentó a IFK Göteborg y a Hamburgo SV, con victoria del equipo sueco por un marcador global de 4-0.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
IFK Göteborg